Hrant Gevorgyan (Ierevan, 20 de agosto de 1988) é um futebolista armenio que atua como atacante. Atualmente joga no FC Banants onde foi revelado.

Ligações externas
 http://www.ogol.com.br/jogador/hrant_gevorgyan/2009_2010/ficha/139/default/101521

Futebolistas da Armênia